IX. Károly francia király
 IX. Károly svéd király